40-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 40-я пехотная дивизия (Российская империя)
 40-я мотострелковая орденов Ленина и Суворова дивизия имени Серго Орджоникидзе (с 1989 — 40-я дивизия береговой обороны)
 40-я гвардейская стрелковая Енакиевско-Дунайская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Танковые дивизии 
 40-я танковая дивизия (СССР)
 40-я гвардейская танковая Померанская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 40-я бронетанковая дивизия (США)

Артиллерийские и ракетные дивизии 
 40-я ракетная Красносельская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 40-я зенитная артиллерийская Печенгская Краснознамённая дивизия резерва Верховного главнокомандования

Авиационные дивизии 
 40-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия (СССР)

Кавалерийские дивизии 
 40-я кавалерийская дивизия (СССР)